Antonius Matthaeus I (1564-1637), hoogleraar rechten in Groningen en Marburg
 Antonius Matthaeus II (1601-1645), hoogleraar strafrecht in Utrecht
 Antonius Matthaeus III (1635-1710), rechtshistoricus en hoogleraar rechten in Utrecht en Leiden
 Antonius Matthaeus IV (1672-1719), hoogleraar in de rechten te Deventer